Натуральне число 256
 256 рік до нашої ери
 256 рік нашої ери